RAP1GAP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 663 амінокислот, а молекулярна маса — 73 361.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки